Luis Fernández Gutiérrez (1972, Argomilla, Cantàbria), futbolista 
 Luis Fernández Navarro, polític valencià 
 Luis Fernández Pombo (La Corunya, 1927), activista cultural gallec establert a Mallorca 
 Luis Fernández Estébanez (Madrid, 1984), actor i MC espanyol 
 Luis Fernández Fernández (Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, 1957), periodista espanyol i President de RTVE 
 Luis Fernández Teijeiro
 Luis Ángel Fernández-Hermana (Màlaga, 1946), periodista científic, professor i consultor en tecnologies de la informació i la comunicació, 
 Luis Antonio Fernández de Córdoba Portocarrero (Montilla, 1696 - Toledo, 1771), noble i religiós espanyol 
 Luis Jesús Fernández de Córdoba y Salabert (Madrid 1880 - 1956), Duc de Medinaceli i Gran d'Espanya 
 Luis Manuel Fernández Portocarrero (Palma del Río, 1635 - Toledo, 1709), eclesiàstic i polític
 Luis María Fernández de Córdoba i Pérez de Barradas (Madrid 1851 - Las Navas del Marqués 1879), XVI duc de Medinaceli, Gran d'Espanya 
 Luis Miguel Fernández Toledo (Tarifa, 1959), futbolista i entrenador francès d'origen espanyol
 Luis Miguel Fernández Domínguez (Valdelacalzada, 1962), futbolista extremeny que ocupava la posició de porter
 Luis Tomás Fernández de Córdoba i Ponce de León (Gaucín, 1813 - París, 1873), XV duc de Medinaceli, Gran d'Espanya i cap de la Casa Ducal de Medinaceli 
 Luis Valentín Fernández de Velasco (Castro, Narón, La Corunya, 1929), advocat i polític català d'origen gallec